Теленчи:
 Теленчи, Даниил Данилович (1910—1938?) — румейский поэт.
 Теленчи, сейчас Докучаево — село в Крыму.
 Теленчи — болото в Казахстане.